Kazimierz Jackowski (1886-1940) – inżynier radiotechnik, major dyplomowany łączności Wojska Polskiego
 Kazimierz Jackowski "Torpeda" (1922-1945) – porucznik żołnierz Armii Krajowej, harcerz